Ел Запоталито има више значења:

 Ел Запоталито (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Запоталито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику